Stenløse Kommune i Frederiksborg Amt blev dannet ved kommunalreformen i 1970. Ved strukturreformen i 2007 indgik den i Egedal Kommune under Region Hovedstaden sammen med Ledøje-Smørum Kommune og Ølstykke Kommune.

Tidligere kommuner 
Stenløse Kommune blev dannet ved sammenlægning af 2 sognekommuner:

Sogne 
Stenløse Kommune bestod af følgende sogne, alle fra Ølstykke Herred:
 Ganløse Sogn
 Slagslunde Sogn
 Stenløse Sogn (Egedal Kommune)
 Veksø Sogn

Borgmestre

Noter 

Kommuner i Danmark (1970-2006)
Egedal Kommune